Илиан Божков е български актьор.

Биография 
Роден е в Елин Пелин на 8 август 2003 г. Изучавал е актьорско майсторство при Зорница София, Цвета Балийска, Мартина Кръстева и Дарий Чавдаров. Участвал е в българския телевизионен сериал „Румбата, аз и Роналдо“ (продукция на Dream Team, БНТ), Weltmeister (режисьор: Златина Точкова).

От 2022 г. работи в екипа на Юлия Манукян и Левон Манукян.

Артисти, с които си партнира 
 Рашко Младенов
 Любен Чаталов
 Герасим Георгиев – Геро
 Деян Донков
 Димо Алексиев
 Милица Гладнишка
 Александър Сано
 Левон Манукян
 Панайот Панайотов
 Васил Банов
 Петя Силянова
 Иван Велчев
 Соня Ковчезлиева

Проекти 
 Български телевизионен сериал „Румбата аз и Роналдо“
 Комедиен концерт-спектакъл „Реформаторът“
 Концерт-спектакъл „Някъде накрай света“
 Концерт-спектакъл „Момчето, което говори с морето“
 Концерт-спектакъл „Без любов не може“
 Мултимедиен концерт-спектакъл „С музиката на Мориконе“
 Мултимедиен концерт-спектакъл „Супергероите на Марвел“

Източници 

Български актьори и актриси